Svjetsko prvenstvo u košarci za igrače do 21 godine održano je u Saitami u Japanu od 2. do 12. kolovoza 2001. godine.

Hrvatska je ove godine osvojila svoje prvo i jedino odličje u povijesti ovog natjecanja.

Turnir

Skupina A

Skupina B

Izbacivanje 

Svjetska prvenstva u košarci
Međunarodna športska natjecanja u Japanu